Amy Dahan, mathématicienne et historienne des sciences française ;
 Daniel Dahan (1969-), Grand-rabbin de Lyon et de la Région Rhône-Alpes ;
 David Dahan, percussionniste français, ayant travaillé avec Nagui pour N'oubliez pas les paroles, puis avec Arthur ;
 Émile Dahan, footballeur français ;
 Gérald Dahan, imitateur français ;
Gilbert Dahan, historien français des sciences religieuses ;
Jérôme Dahan (1962-2010), auteur-compositeur français ;
 Joseph Dahan, musicien, chanteur et acteur français ;
 Olivier Dahan, réalisateur français né en 1967 ;
 Yannick Dahan, critique de cinéma et réalisateur français.

Dahan peut aussi faire référence à :
 le , fleuve de Taïwan ;
 le , une des 24 périodes solaires des  calendriers traditionnels d'Extrême-Orient ;
 , film indien réalisé par Rituparno Ghosh en 1997.

Patronyme séfarade